La palabra "Elster" se puede referir a:
 ELSTER - acrónimo de EL ektronische  ST euer ER klärung, o Sistema Electrónico de declaración de renta,
 Río Elster Blanco - río donde tuvo lugar la batalla de Leipzig de 1813.